Gáspár Zsolt (1944) Széchenyi-díjas magyar építőmérnök, alkalmazott matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
 Gáspár Zsolt (1977) úszó
 Gáspár Zsolt (?) Gáspár Győző testvére, műsorvezető